William Boyd ou Bill Boyd sont des noms pouvant désigner :

William Boyd
 William Boyd (1705-1746),  de Kilmarnock, un pair écossais qui a rejoint la rébellion jacobite de 1745 ;
 William Boyd (1895-1972), acteur américain ;
 William Boyd (1952-), écrivain, scénariste et réalisateur britannique (écossais) ;
 William Boyd (1979-), ancien bassiste du groupe Evanescence.

Bill Boyd
 Bill Boyd (né en 1956), homme politique provincial canadien

Voir aussi